La palabra japonesa Mikazuki, luna creciente, puede hacer referencia a:

 El Mikazuki, un destructor Clase Asakaze que sirvió en la Armada Imperial Japonesa.
 El Mikazuki, un destructor Clase Mutsuki que sirvió en la Armada Imperial Japonesa.
 Mikazuki, el título de una canción y un sencillo de la cantante Ayaka.